Maria (mãe de Jesus)

Geografia

Argentina 
 Buenos Aires — antigamente chamada Santa Maria

Brasil 
 Rio Santa Maria — rio do estado do Rio Grande do Sul
 Santa Maria (Distrito Federal) — região administrativa do Distrito Federal

Municípios 
 Santa Maria (Rio Grande do Norte)
 Santa Maria (Rio Grande do Sul)

Bairros 
 Santa Maria (Aracaju)
 Santa Maria (Belo Horizonte)
 Santa Maria (Timóteo)
 Santa Maria (Osasco)
 Santa Maria (Santos)

Chile 
 Santa María (Chile) — comuna da província de San Felipe de Aconcágua

Cabo Verde 
 Santa Maria (Cabo Verde) — localidade

Colômbia 
 Santa María (Colômbia) — município de Boyacá
 Santa María (Huila) — município

El Salvador 
 Santa María (El Salvador) — município
 Santa María Ostuma — em La Paz

Estados Unidos 
 Santa Maria (Califórnia) — município
 Santa Maria (Texas) — município

Guatemala 
 Santa María (vulcão)

Itália

Nicarágua 
 Santa María (Nicarágua) — município

Panamá 
 Santa María (distrito do Panamá) — distrito da província de Herrera

Paraguai 
 Santa María (Paraguai) — distrito do departamento de Misiones

Peru 
 Santa María (Peru)

Portugal 
 Ilha de Santa Maria — ilha nos Açores

Freguesias 
 Santa Maria (Bragança)
 Santa Maria (Celorico da Beira)
 Santa Maria (Covilhã)
 Santa Maria (Estremoz)
 Santa Maria (Lagos)
 Santa Maria (Manteigas)
 Santa Maria (Óbidos)
 Santa Maria (Odemira)
 Santa Maria (Serpa)
 Santa Maria (Tavira)
 Santa Maria (Torres Novas)
 Santa Maria (Trancoso)

Música 
 Santamaria (banda de Portugal)
 Santa Maria (banda da Rússia)

História 
 Santa Maria (nau) — navio de Cristóvão Colombo na descoberta da América
 N/T Santa Maria — paquete portugues entre 1953 e 1973

Futebol 
 Santa Maria Futebol Clube — clube português amador 

Desambiguações de topônimos